Олег Георгиевич Хомутинников (род. 11 октября 1982, Сырское Липецкого района Липецкой области) — российский оппозиционный политик, основатель Федеративной партии. Депутат Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва (2016—2021).

Депутат Совета депутатов Данковского муниципального района с 2013 по 2015 годы и депутат Липецкого городского Совета депутатов с 2015 по 2016 годы.

Окончил ЛГПУ по специальности «учитель культурологии и истории».

Работал главным редактором газеты «ЛДПР — Липецкая область», помощником депутата Государственной думы.

Сотрудничество с «Открытой Россией» 
В феврале 2017 года Хомутинников вступил в общественное движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. 15-16 апреля 2017 года участвовал в конференции «Открытой России» в Таллине. 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура внесла «Открытую Россию» в реестр нежелательных организаций. Впоследствии это привело к возбуждению административных и уголовных дел против участников «Открытой России».

В июне 2017 года Высший Совет ЛДПР исключил Хомутинникова из партии, из-за участия в «Открытой России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал ему правительственную телеграмму с требованием сдать депутатский мандат.

22 сентября 2017 года в Липецкой области было учреждено региональное отделение «Открытой России» Координатором был избран Олег Хомутинников. В ноябре 2017 года он выступил с предложением ограничить возраст кандидатов в президенты. Идея заключалась в том, чтобы не пустить на выборы Владимира Путина, который реально руководит страной около 20 лет. Данную идею поддержал Михаил Ходорковский.

В конце ноябре 2017 года Хомутинников возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак в Липецкой области.

9 декабря 2017 года Хомутинников принял участие в конференции «Открытой России» в Москве, где был задержан полицией для дачи показаний о сотрудничестве с нежелательной организацией. За день до этого прокуратура вручила ему предостережение о недопустимости нарушений закона, с целью предотвратить участие в конференции. После конференции страну покинул координатор «Открытой России» в Кемерово Дмитрий Чуликов. Он получил убежище в Швейцарии. 11 декабря 2017 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России».

В январе 2018 года сотрудники ФСБ и полиции незаконно изъяли со склада курьерской службы адресованную Хомутинникову корреспонденцию.

В феврале 2018 года на сайте госзакупок Хомутинников выявил покупку липецкими депутатами принтера по завышенным ценам. Данная история получила широкий отклик в социальных сетях.

28 июля 2018 года Хомутинников участвовал в семинаре «Открытой России» в Доме отдыха «Ершово» в Подмосковье. На мероприятие прибыла полиция. По факту участия в семинаре было возбуждено дело об административном правонарушении о деятельности нежелательной организации. 31 октября суд прекратил производство по административному делу в связи с истечением срока давности.

22 декабря 2018 года в качестве гостя Хомутинников принимал участие в собрании регионального отделения «Открытой России» в Орле. Мероприятие было сорвано полицией.

В конце марта 2019 года на конференции в Риге Хомутинников был избран в Совет движения «Открытая Россия».

Жалобы на Путина 
В августе 2017 года депутат Хомутинников уличил президента России Владимира Путина в нарушении техники безопасности во время рыбалки в Тыве и направил соответствующее обращение Генеральному прокурору России Виктору Чайке. Прокуратура переадресовала данное обращение в МЧС России. МЧС признало факт нарушения, однако не смогло идентифицировать президента на видео с его официального сайта.

15 мая 2018 года Хомутинников направил письмо Генпрокурору РФ с просьбой проверить имеет ли президент России права категории «С», позволяющие управлять грузовым автомобилем. На открытии Крымского моста Владимир Путин управлял «КамАЗом», будучи не пристегнутым ремнем безопасности (нарушение статьи 12.6 КоАП РФ).

Разоблачение поддельных диссертаций 
С ноября 2017 года совместно с сообществом Диссернет Хомутинников начал работу по выявлению поддельных диссертаций высокопоставленных чиновников Липецкой области. Значительные заимствования были обнаружены в работе уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области и бывшего вице-губернатора Людмилы Кураковой. В марте 2018 года плагиат был выявлен в диссертации председателя избирательной комиссии Липецкой области, бывшего вице-губернатора Юрия Алтухова. В апреле плагиат был обнаружен в диссертации вице-губернатора Липецкой области Николая Тагинцева. 12 мая в Липецке прошла лекция эксперта сообщества Диссернет Ивана Бабицкого. Результатом стало разоблачение поддельной диссертации первого заместителя губернатора Липецкой области Юрия Божко. 19 июня Хомутинников обвинил в научном плагиате жену первого вице-губернатора Юрия Божко Татьяну (управляющую Отделением по Липецкой области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу). И, наконец, 10 августа стало известно о плагиате в диссертации губернатора Липецкой области Олега Королева.

Противостояние с облсоветом 
25 апреля 2018 года депутат Хомутинников обвинил руководство Липецкого облсовета в систематическом нарушении Регламента. В ответ на это 22 мая комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого облсовета принял решение направить депутатский запрос в прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку словам Хомутинникова, фактически, обвинив его в клевете. 31 мая сессия областного Совета поддержала решение обратиться в прокуратуру. Российский политик Дмитрий Гудков выступил в поддержку Хомутинникова. Вся эта история была задумана для того, чтобы лишить мандата оппозиционного депутата, поскольку клевета является в России уголовно наказуемым деянием. 16 июля, после того как прокуратура не нашла в действиях Хомутинникова оснований для прокурорского реагирования, областной Совет обратился в суд о защите деловой репутации.

3 августа Хомутинников обратился с письмом к руководству «Единой России» с просьбой проверить на адекватность руководство Липецкого облсовета.

25 сентября суд отказал Липецкому облсовету в иске о защите деловой репутации.

Против пенсионной реформы 
27 июня 2018 года Хомутинников выступил на митинге КПРФ против пенсионной реформы. 1 июля он выступил на митинге сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. 6 июля он выступил с резкой критикой пенсионной реформы в Липецком областном Совете. 29 июля он призвал через СМИ россиян приезжать на протестные акции в Москву.

Участие в губернаторских выборах 
15 ноября 2018 года во время визита в Липецк лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков заявил о поддержке кандидатуры Хомутинникова на предстоящих в 2019 году выборах губернатора Липецкой области.

В январе 2019 года Хомутинников придал огласке историю о том, как местные власти покрывают Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — главный загрязнитель воздуха в Липецкой области.

24 февраля 2019 года в аэропорту «Домодедово» Хомутинников был атакован журналистами федерального телеканала, которые с помощью спецслужб узнали о точном времени его возвращения из США в Россию. 3 марта на РЕН ТВ вышел сюжет, который содержал ложные сведения о поездке в США, где он находился по приглашению Конгресса США в рамках программы «Открытый мир».

В июне 2019 года Хомутинников выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора. Его выдвижение поддержали «Партия перемен» Дмитрия Гудкова и «Партия народной свободы» бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Однако он не был допушен до голосования из-за закона о муниципальном фильтре, так как необходимо было получить одобрение от депутатов Единой России.

29 июля 2019 года на встрече с членом ЦИК России Евгением Колюшиным Хомутинников заявил о том, что с использованием «муниципального фильтра» выборы губернатора Липецкой области носят сценарный характер.

17 августа 2019 года после проведения митинга за честные выборы Хомутинников подвергся нападению неизвестных лиц и получил телесные повреждения.

28 августа в эфире государственного телеканала «Россия 1» кандидат в губернаторы Липецкой области Андрей Григорьев заявил о том, что Хомутинников отмечал День независимости в резиденции посла США. 5 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на собрании партии «Единая Россия» заявил о том, что Хомутинников работает на деньги американцев.

Отъезд из России и политическое убежище в Нидерландах 
22 мая 2021 года Хомутинников принял участие в Земском съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Мероприятие было разогнано полицией. Один из организаторов Юлия Галямина получила 7 суток ареста. РЕН ТВ выпустило сюжет, обвинив иностранные организации в финансировании «Земского съезда».

Хомутинников часно подвергался травле со стороны государственных СМИ.

27 мая 2021 года, в связи с опасениями уголовного преследования, было принято решение о ликвидации Открытой России. 28 мая Хомутинников со своей семьей покинул Россию и запросил политическое убежище в Нидерландах.

30 мая СМИ сообщили о том, что 26 мая экс-координатора «Открытой России» в Чувашии Юрия Сидорова объявили в федеральный розыск, 30 мая его задержали по делу о «нежелательной организации».

31 мая в аэропорту Пулково задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его сняли с рейса Санкт-Петербург-Варшава. Уголовное дело против Андрея Пивоварова возбудили 29 мая по ст. 284.1 УК РФ об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

Amnesty International потребовала от российских властей положить конец репрессиям против своих политических оппонентов и других критиков в стране.

1 июня Евросоюз потребовал отменить закон о «нежелательных организациях», приведя его в соответствие с обязательствами, которые Россия добровольно взяла на себя в соответствии с европейским и международным правом прав человека, включая Европейскую конвенцию Совета Европы о правах человека.

1 июня обыски прошли у экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева и политика Дмитрия Гудкова. В начале июня Соловьев и Гудков покинули Россию.

2 июня Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями. Запрет избираться коснётся и тех, кто поддерживал эти организации в интернете комментариями или высказываниями. Экстремистскими организациями признаны штабы Алексея Навального.

Мировая общественность отреагировала на признание в России экстремистскими организациями ФБК и штабов Навального.

«Это решение подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников политика по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации, а также ограничивает возможность кандидатов от оппозиции участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Этим действием Россия фактически ввела уголовную ответственность за причастность к одному из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сравнил решение суда с произведениями Кафки: «Сегодняшнее решение объявить ФБК экстремистской организацией является ошибочным. Это очередное нападение в духе Кафки на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество, и намеренная попытка фактически вывести любую подлинную политическую оппозицию в России за рамки закона».

ОВД-Инфо опубликовало список потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и ЗакСа Петербурга, кто подвергся преследованиям из-за намерения участвовать в выборах в 2021 году. Олег Хомутинников оказался в этом списке.

В Липецке он поддерживал дружеские отношения со штабом Алексея Навального. Снимался в роликах в поддержку Умного голосования в сентябре 2020 года и в апреле 2021 года. В 2018 году выступал на митинге штаба Навального, в феврале и апреле 2021 года участвовал в митингах в поддержку Алексея Навального. В апреле 2021 года записал видео с призывом допустить врачей к Навальному во время его голодовки.

16 июня 2021 года оппозиционный активист из Липецка Дмитрий Красичков опубликовал видео, в котором рассказал о давлении полиции накануне выборов. Начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области задает ему вопрос: «Куда Хомутинников уехал, знаешь?».

Примечания 

Депутаты Липецкого областного Совета депутатов